

Geografia 
 Terra di Peary, penisola nell'estremità settentrionale della Groenlandia
 Peary, il più grande cratere da impatto sulla superficie della Luna

Persone 
 Robert Edwin Peary (1856-1920), esploratore statunitense del Polo Nord
 Harold Peary (1908-1985), attore statunitense

Altro 
 Caribù di Peary, una sottospecie di caribù diffusa nelle isole artiche settentrionali del Nunavut e del Nord-Ovest.